Prošek steht für:

 Prošek (Wein), einen dalmatinischen Wein
 Brauerei Prošek, in Sofia 
 Druckerei Prošek, siehe Hofdruckerei Sofia, in Sofia

Prošek ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Prošek (1858–1905), tschechischer Unternehmer
 Jiří Prošek (1847–1905), tschechischer Ingenieur
 Josef Prošek (1861–1928), tschechischer Architekt 
 Roman Prošek (* 1980), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Prošek (1860–1913), tschechischer Architekt

Siehe auch:
 Prosek